Kearney kan zijn:
Een plaats in de Verenigde Staten:
Kearney (Missouri)
Kearney (Nebraska)
Een personage in de tekenfilmserie The Simpsons